A final das Equipes Femininas da Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizada no Estádio Olímpico Indoor de Atenas, no dia 17 de agosto.

Qualificatória

Final
Código:
VT - Salto sobre a mesa
UB - Barras assimétricas
BB - Trave de equilíbrio
FX - Solo
AA - Individual Geral

Ver também
Gymnaestrada
Biografias dos ginastas

Ligações Externas

Eventos da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004